Questa pagina raccoglie le informazioni riguardanti il Košarkaški klub Partizan nelle competizioni ufficiali della stagione 1956-1957.

Roster

Collegamenti esterni 

1957
Partizan Belgrado